Filip Bujoczek (ur. 1994) – polski pływak
 Wojciech Bujoczek (1974–2018) – polski wokalista, członek zespołu Killjoy